MK John Wilson Trophy 2022 — международный турнир по фигурному катанию, четвёртый этап серии Гран-при сезона 2022/2023. Соревнования прошли с 11 по 13 ноября 2022 года на ледовой арене «IceSheffield» в Шеффилде, Великобритания. Спортсмены выступали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

21 июля 2022 года Международный союз конькобежцев сообщил, что Великобритания примет отменённый из-за антиковидных ограничений этап Гран-при Cup of China.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
 Официальный сайт турнира.
 Результаты на сайте Международного союза конькобежцев.

2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Ноябрь 2022 года
Спорт в Великобритании в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Шеффилде